Die Fotbollsallsvenskan 2010 war die 86. Spielzeit der höchsten schwedischen Fußballliga. Zwischen dem 14. März und dem 7. November 2010 traten die 16 Erstligisten in Hin- und Rückspiel gegeneinander an, um den schwedischen Meister zu ermitteln. Malmö FF distanzierte in einem Zweikampf zu Saisonende Helsingborgs IF um zwei Punkte und holte den 16. Meistertitel der Vereinsgeschichte.

Modus 
Der Tabellenführer nach dem letzten Spieltag ist schwedischer Landesmeister und nimmt an der Qualifikation zur UEFA Champions League 2011/12 teil. Die zwei dahinter platzierten Mannschaften ziehen neben dem Sieger des Landespokals in die Qualifikation zur UEFA Europa League 2011/12 ein. Die beiden Tabellenletzten steigen direkt in die Superettan ab, der Drittletzte tritt in einer aus Hin- und Rückspiel bestehenden Relegationsrunde gegen den Tabellendritten der zweiten Liga an.

Spielzeit

Saisonverlauf 
Die Spielzeit startete mit einem 3:0-Auswärtserfolg des IFK Göteborg bei Kalmar FF am 13. März des Jahres, der Sieger kürte sich damit zudem zum Tabellenführer des ersten Spieltages. Am zweiten Spieltag übernahm BK Häcken nach zwei Siegen zum Auftakt die Tabellenführung, die der Klub am fünften Spieltag an Helsingborgs IF abgeben musste. Die Mannschaft war nach fünf Spielen ebenso wie Malmö FF und BK Häcken ohne Niederlage geblieben, während zeitgleich der amtierende Meister AIK, Åtvidabergs FF, Kalmar FF und Trelleborgs FF ohne Saisonsieg am Tabellenende standen.

Bis zur 0:1-Niederlage gegen Kalmar FF am 14. Spieltag blieb Helsingborgs IF ohne Niederlage und hatte somit die Tabellenführung vor dem Regionalrivalen Malmö FF als Verfolger auf bis zu fünf Punkte ausgebaut. Bereits mit etwas Abstand folgten zur Saisonhälfte Örebro SK, IF Elfsborg und Mjällby AIF dahinter. Im hinteren Tabellendrittel belegten zur Siaonsmitte AIK, Åtvidabergs FF und Trelleborgs FF die Abstiegsränge, mit 15 Pluspunkten hatten AIK und Trelleborgs FF jedoch nur drei Punkte Rückstand auf den von IFK Göteborg belegten neunten Tabellenplatz.

Nach einer kleinen Serie siegloser Spiele verkürzte sich der Vorsprung von Helsingborgs IF auf Malmö FF zum 19. Spieltag auf nur einen Punkt. Zwei Spieltage später übernahm MFF nach einem 1:0-Erfolg über IF Elfsborg aufgrund einer 0:3-Auswärtsniederlage des Konkurrenten beim Örebro SK erstmals die Tabellenführung im Saisonverlauf. In der Folge entwickelte sich ein Zweikampf zwischen den Mannschaften, ab dem 24. Spieltag lagen die beiden Klubs punktgleich an der Spitze. Bis zum letzten Spieltag stand Malmö FF aufgrund der besseren Tordifferenz auf dem ersten Rang. Durch einen 2:0-Sieg gegen Mjällby AIF am letzten Spieltag behauptete der Verein den ersten Rang und holte sich den Meistertitel. Helsingborgs IF kam im parallel stattfindenden Spiel gegen Kalmar FF lediglich zu einem 0:0-Remis. Dennoch blieb die Spielzeit für den Klub nicht ohne Titelgewinn, eine Woche nach Saisonende entschied die Mannschaft das Pokalfinale für sich.

Hinter dem Spitzenduo entbrannte der Kampf um den zweiten Europa-League-Startplatz. Zu Ende des zweiten Saisondrittels hatten sich Örebro SK und IF Elfsborg etwas von der Konkurrenz abgesetzt, die ein nahe beieinander liegendes Mittelfeld bildete. Am viertletzten Spieltag fiel eine Vorentscheidung, als ÖSK den Vorsprung auf den Konkurrenten auf fünf Punkte ausbauen konnte. Nach dem vorletzten Spieltag betrug die Differenz sogar acht Punkte, sank aber am letzten Spieltag wieder zurück. Nach dem Pokalsieg des Vizemeisters Helsingborgs IF, der durch den Titelgewinn in der Europa League startberechtigt war, rückte IF Elfsborg als Tabellenvierter in die Qualifikation zur Europa League nach.

Im Abstiegskampf war Gefle IF am 17. Spieltag erstmals auf den Relegationsplatz gerutscht, kurze Zeit später belegte die Mannschaft sogar einen direkten Abstiegsplatz. Hier hatte sich auch die Mannschaft von Åtvidabergs FF festgesetzt, wenngleich stets Kontakt zu den Plätzen im hinteren Mittelfeld bestand. Am 23. Spieltag sprang der Klub auf einen Nicht-Abstiegsplatz und verdrängte AIK und IF Brommapojkarna auf die folgenden Plätze. Nach 16. Spieltagen noch mit 22 Punkten in der vorderen Tabellenhälfte platziert blieb Bromma in den folgenden Spielen bis zum Saisonende ohne Sieg und rutschte ans Tabellenende. Drei Spieltage vor Saisonende belegte der Verein punktgleich mit Gefle IF die Abstiegsplätze, der Abstand auf den von Åtvidabergs FF belegten Relegationsplatz betrug bereits vier Punkte. Nach einem Sieg über GAIS und einem Unentschieden gegen Djurgårdens IF tauschte Gefle IF jedoch aufgrund der besseren Tordifferenz mit dem Konkurrenten den Platz. Obwohl ÅFF am letzten Spieltag gegen AIK punkten konnte, behielt Gelfe IF nach einem 2:2-Remis bei IFK Göteborg nach 0:2-Rückstand die Oberhand und rettete sich in die Relegation.

Tabellenführer 
Hierunter sind die jeweiligen Tabellenführer je Spieltag abgebildet.

Abschlusstabelle

Kreuztabelle

Relegation 

|}

Torschützenliste

Meistermannschaft Malmö FF

Weblinks 
 Spielzeiten der Allsvenskan auf eu-football.info
 svenskfotboll.se - Spielprogramm der Allsvenskan 2010
 svenskfotboll.se - Aktueller Stand der Allsvenskan 2010
 svenskfotboll.se - Torschützenliste der Allsvenskan 2010

Einzelnachweise 

2010
Fußballsaison 2010